O Esporte Clube Itapetininga é um clube brasileiro de futebol da cidade de Itapetininga, no estado de São Paulo. Fundado em 25 de abril de 1995, foi sucessor da tradicional equipe do DERAC - Departamento de Estradas de Rodagem Atlético Clube, e leva as cores e o brasão da cidade em seu uniforme. Atualmente, seu departamento de futebol profissional está desativado.

Estatísticas

Participações 

Itapetininga
Itapetininga
Fundações em São Paulo em 1995